Municipio de Bullard puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bullard (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Prairie.
 Municipio de Bullard (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wadena.